Entomologie :  est un genre de punaise de la tribu des Anisoscelini.
 Histoire : Narnia, est une cité romaine, aujourd'hui appelée Narni
 Art et spectacle :
  Le Monde de Narnia, l'œuvre littéraire de Clive Staples Lewis
 Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique, film sorti en 2005 
 Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian, film sorti en 2008
 Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore, film sorti en 2010
 Le Monde de Narnia : Le Fauteuil d'argent, film à venir
 Narnia, le monde imaginaire où se déroule les aventures contées dans les livres
 Narnia, le groupe suédois de  chrétien